Nagyszombat keresztény vallási ünnep
Nagyszombat (szlovákul Trnava) szlovákiai (korábban magyarországi) település